Назва Семпіоне (з ) зазвичай вживається на означення перевалу Семпіоне — стародавнього історично вагомого шляху, що сполучає Італію та інші альпійські країни. Походить від назви однойменного села, розташованого на перевалі. Відповідає різним топонімам. Інша версія — перевал Сімплон (Simplon — з англ., нім. та франц. мов).

Семпіоне:
 Семпіоне (Сімплон) — комуна в швейцарському кантоні Вале
 Перевал Семпіоне
 Оспіціо Семпіоне — притулок на перевалі Семпіоне, в якому допомогу подорожуючим надають монахи Gran San Bernardo.
 Казорате Семпіоне — італійська комуна в провінції Варезе
 Семпіоне — квартал в Мілані
 Парк Семпіоне — історичний парк Мілана
 Сімплонський тунель

Посилання